

Geografia

Austria 
 Waldegg – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Waldegg – ex comune ora quartiere di Linz, città statutaria (Bassa Austria)

Germania 
 Waldegg – frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera 
 Waldegg – quartiere di Winterthur, città nel distretto di Winterthur (Canton Zurigo)